Greenspan es un apellido estadounidense (anglicismo del apellido alemán Grünspan o del apellido polaco Grynszpan). Puede referirse a, por orden alfabético:

 Aaron Greenspan (n. ?), empresario estadounidense.
 Alan Greenspan (n. 1926), economista estadounidense.
 Brad Greenspan (n. ?), empresario estadounidense.
 Jerry Greenspan (n. 1941), jugador de baloncesto estadounidense.